Die Mongolia 1st League, aus Sponsorengründen auch als  Khurkhree National 1st League bekannt, ist die zweithöchste Spielklasse der Mongolian Football Federation, dem nationalen Fußballverband der Mongolei. 2015 wurde die Liga zum ersten Mal ausgetragen.

Meister seit 2015

Rekordmeister seit 2015

Weblinks 
 Offizielle Verbandswebseite
 Mongolia 1st League bei rsssf.com

Fußballwettbewerb in der Mongolei
Erstveranstaltung 2015